Plush — песня американской рок-группы Stone Temple Pilots. Это одна из известнейших песен группы, и она является вторым синглом с их дебютного альбома, Core (1992).

Сочинение и вдохновление 
Роберт ДеЛео был вдохновлён своей любовью к музыке в жанре регтайм, когда создал структуру аккордов песни, а слова были частично основаны на газетной статье, прочитанной Скоттом Вейландом про девушку, которая была найдена мёртвой в окрестностях Сан-Диего. Вейланд так же сказал, что слова песни являются метафорой о кончившихся отношениях.

Список композиций 
 «Plush» [Edit] — 4:19
 «Sin» — 6:05
 «Sex Type Thing (Swing Type Version)» — 4:20
 «Sex Type Thing (Live on the Word)» — 3:32

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на Lyrics.com

Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Композиции альтернативного рока
Песни 1993 года
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 1993 года
Песни гранжа